Парламентские выборы были проведены в Колумбии 11 марта 2018 года, чтобы избрать 102 членов Сената и 166 членов Палаты представителей.

Избирательная система 
Из 166 членов Палаты представителей, 162 избираются на основе пропорционального представительства в 33 многомандатных округах на основе департаментов, два члена избираются афроколумбийских общин, один от коренной общины индейцев, и один от Колумбийских эмигрантов.

102 сенатора избираются по двум методам;  100 по единому общенациональному избирательному округу на основе пропорционального представительства и два от двух избирательных округов для коренных Колумбийцев.

Партии ФАРК будут гарантированы пять мест в палате представителей и пять в Сенате в рамках Колумбийского мирного процесса.

Участвующие в выборах партии 
 Зеленый Альянс
 Партия Национальной Интеграции
 Колумбийская Консервативная Партия
 Демократический центр
 Движение Тодос Сомос Колумбия
 Радикальные Изменения
 Колумбийская Либеральная Партия
 Колумбия Хуста Либрес
 Унион кон-Форталеза
 Альтернативный Демократический Полюс
 Социальная партия национального единства
 Распространенная Альтернативая Революционная Сила
 да Пуйде
 Независимое движение абсолютного обновления
 Округ Сомос Региона Колумбия
 Ла листа-де-ла-Decencia (коренной социальный Альянс, патриотического Союза и движение коренных народов)

Предварительные результаты

Палата представителей

Сенат

Примечания 

Колумбия
2018 год в Колумбии
Выборы в Колумбии